Batalla de Charleroi (1914). Batalla de la Primera Guerra Mundial (21-23 d'agost de 1914)
 Batalla de Charleroi (1940). Batalla de la Segona Guerra Mundial (16-17 de maig de 1940)